Filiberta de Saboya (Saboya, 1487 - Virieu, 4 de abril de 1524), décima hija de Felipe II de Saboya y esposa de Juliano II de Médicis.

Biografía 
Nació con los títulos de Marquesa de Gex y Señora de Fossano, desde 1515 le fueron concedidos otros feudos: Malaval, Bridiers, Thors, Fletz, Chasey, Poncin y Cerdon. Era la décima hija de Felipe II de Saboya y de su segunda esposa, Claudina de Brosse.

Matrimonio 
En 1515 se casó con Juliano II de Médicis Duque de Nemours, hijo de Lorenzo el Magnífico y hermano del Papa León X. Filiberta era una mujer de altísimo linaje, entre otros parentescos aportó el de tía del Rey de Francia Francisco I, al ser hermana de su madre Luisa de Saboya. Fue la primera en emparentarse con los Médici con conexiones con la realeza francesa, que más tarde se ampliaría con dos Reinas: Catalina de Médici y María de Médici.

La boda se realizó a través de dos ceremonias separadas. El 25 de mayo en París, en la Corte Francesa, ya que el Rey concedió al novio un título nobiliario. El 22 de febrero se realizó la segunda parte, a la llegada de los esposos a Florencia.

Apenas un año y un mes después de la boda, su marido moría debido a una enfermedad heredada de su padre, a los 37 años, sin haber podido concebir un hijo.

Se quedó durante un tiempo en Florencia y gracias a su intervención se logró el matrimonio del sobrino de su marido, Lorenzo con Magdalena de la Tour de Auvernia, una noble de altísimo linaje. En 1518 volvió con sus parientes.

Bibliografía
Marcello Vannucci, Las Mujeres de la Casa Médici, Newton Compton Editores, Roma 1999, ISBN 8854105260

Enlaces externos
Fuente: Archivo en línea de documentos sobre la Familia Médici (en inglés)

Princesas de la casa de Saboya
Nobles italianas del siglo XV
Nobles italianas del siglo XVI